Harald harfagri « aux beaux cheveux », roi de Norvège vers 872~885 - 940
 Harald  de Danemark (910 - 986), roi et unificateur du Danemark en 940 après s'être converti au christianisme.
Harald I